Municipio de Neuse puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Neuse (condado de Lenoir, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Lenoir.
 Municipio de Neuse (condado de Wake, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wake.